Le nom Newland peut désigner :

 John Newland (1917-2000), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain,  ;
 Véronique Newland (1965-), ingénieure française spécialisée en optronique, ;
 Newland, ;
 Newland, siège du comté d'Avery, situé en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme